La Lega Nazionale A 2020-2021, 65ª edizione della massima serie del campionato svizzero di pallavolo maschile, si è svolta dal 3 ottobre 2020 al 14 aprile 2021: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club svizzere e la vittoria finale è andata per la settima volta al .

Regolamento

Formula 
Le 8 formazioni partecipanti danno vita a una regular season, con gare di andata e ritorno per un totale di 14 giornate, al termine delle quali:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle cinque gare nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale scudetto; la finale per il terzo posto invece si gioca al meglio delle tre gare;
Le formazioni eliminate ai quarti di finale accedono ai play-off per il quinto posto, giocando al meglio delle tre gare le semifinali, la finale per il settimo posto e la finale per il quinto posto;
Non sono previste retrocessioni.

A seguito del diffondersi in Svizzera della pandemia di COVID-19: la Swiss Volley ha interrotto definitivamente tutte le competizioni dalla Lega Nazionale B alle categorie inferiori.. Numerosi incontri della regular season, inoltre, sono stati rinviati e disputati in nuova data.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti
Alla Lega Nazionale A 2020-21 partecipano 8 squadre di club svizzere: un club, il , ha rinunciato ai propri diritti di partecipazione, retrocedendo volontariamente in Lega Nazionale B.

Torneo

Regular season

Risultati

Primo round

Classifica

Legenda:
      Ammesse ai play-off scudetto.

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Finale 3º posto

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale 5º posto

Finale 7º posto

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021